Оджалан () — турецкая фамилия.

 Известные носители 
 Оджалан, Абдулла (род. 1949) — курдский политический и военный деятель, лидер РПК. С 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.
 Оджалан, Дилек (род. 1987) — турецкий политик курдского происхождения.
 Оджалан, Осман (1958—2021) — курдский активист, член РПК, младший брат Абдуллы Оджалана.